Bischler ist der Familienname folgender Personen:

 August Bischler (1865–1957), russisch-schweizerischer Chemiker
 Beate Bischler (* 1968), deutsche Judoka
 Patrick Bischler (* 1981), deutschsprachiger Sänger und Songwriter
 Rut Bischler (1937–2021), Schweizer Cellistin und Art-brut-Malerin
 Winfried Bischler (* 1953), deutscher Polizist

Siehe auch:
 Bischler-Napieralski-Reaktion
 Bischler-Möhlau-Indolsynthese